Nicolai Brock-Madsen (ur. 9 stycznia 1993 w Randers) – duński piłkarz występujący na pozycji napastnika w klubie Randers FC.

Statystyki 
 (aktualne na dzień 1 lipca 2021)

Linki zewnętrzne 
 
 

Duńscy piłkarze
Duńscy olimpijczycy
Piłkarze Randers FC
Piłkarze Birmingham City F.C.
Piłkarze PEC Zwolle
Piłkarze Cracovii
Piłkarze St. Mirren F.C.
Piłkarze AC Horsens
Uczestnicy Mistrzostw Europy U-21 w Piłce Nożnej 2015
Piłkarze nożni na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Ludzie urodzeni w Randers
Urodzeni w 1993